Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2011 des Internationaux de France de tennis.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Andy Roddick, David Nalbandian, Lleyton Hewitt, Fernando González, Juan Carlos Ferrero et Tommy Robredo déclarent forfait avant le début du tournoi. Ils sont remplacés par l'Italien Simone Bolelli, l'Allemand Daniel Brands, le Français Marc Gicquel, l'Argentin Brian Dabul, l'Allemand Andreas Beck et l'Américain Alex Bogomolov.
 Novak Djokovic peut devenir numéro un mondial s'il atteint la finale du tournoi, quel que soit le résultat de l'Espagnol Rafael Nadal.
 Si Rafael Nadal ne gagne pas le tournoi, Novak Djokovic sera assuré de devenir numéro 1 mondial, même en cas de défaite au premier tour.

Pendant le tournoi 
 Tomáš Berdych, demi-finaliste en 2010, est éliminé dès le premier tour par le qualifié français Stéphane Robert, après avoir notamment obtenu une balle de match dans la cinquième manche.
 Nicolás Almagro, tête de série numéro 11 et quart de finaliste en 2010 est éliminé dès le premier tour par un qualifié, le Polonais Łukasz Kubot.
 Lors du premier tour, Rafael Nadal se fait malmener par le géant américain John Isner (), mais remporte le match après quatre heures de jeu. C'est la première fois que l'Espagnol, quintuple vainqueur à Paris, perd un set lors de son premier tour et qu'il dispute un match en cinq sets dans le tournoi.
 L'Espagnol bat Pablo Andújar en trois sets au deuxième tour. Il renverse la situation dans le  qu'il remporte 7-5 après avoir pourtant été mené 1-5, 0-40.
 En huitièmes de finale, cinq joueurs ne font pas partie des trente-deux têtes de séries : un joueur qualifié, Alejandro Falla, classé  au dernier classement ATP, ainsi que Juan Ignacio Chela (), Ivan Ljubičić (), Albert Montañés () et Fabio Fognini ().
 Rafael Nadal bat en quarts de finale Robin Söderling, qui était le seul joueur jusqu'à Djokovic en 2015 à l'avoir vaincu à Roland-Garros.

 Fabio Fognini déclare forfait pour le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem à la suite d'une déchirure de la cuisse gauche survenue à la fin de son huitième de finale ; c'est la première fois depuis le début de l'ère Open qu'un joueur déclare forfait à un tour aussi avancé à Roland-Garros.
 Novak Djokovic ne joue pas pendant quatre jours à cause de ce forfait.
 C'est la première fois depuis l'édition 2006 que les quatre demi-finalistes sont les quatre premières têtes de série.
 Roger Federer bat en demi-finale Novak Djokovic, pourtant invaincu sur le circuit ATP depuis le début de l'année, pour ce qui constitue l'un des plus beaux matchs de la quinzaine. Il l'empêche ainsi d'empocher sa  consécutive, et donc d'égaler le record de John McEnroe.
 Le Serbe annonce en conférence de presse son forfait pour le tournoi du Queens prévu la semaine suivante.
 En remportant le tournoi, Rafael Nadal décroche son sixième titre Porte d'Auteuil, égalant le record de Björn Borg.
 Il remporte également son  du Grand Chelem à seulement 25 ans, s'approchant à six longueurs du record de Roger Federer de cinq ans son aîné.
 C'est la première fois que le numéro 1 mondial remporte le titre depuis Gustavo Kuerten en 2001. La seule année où Nadal était venu en tant que numéro 1 mondial, en 2009, il avait subi la première défaite de sa carrière à Roland-Garros.
 Ce titre conjugué à l'élimination de Novak Djokovic en demi-finale permet aussi à l'Espagnol de rester  mondial à l'issue du tournoi.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France

Tennis en France en 2011
Tennis en mai 2011
Tennis en juin 2011